Besatoko oder Besatoco bezeichnet:

 ein Dorf im osttimoresischen Suco Banafi, siehe Banafi
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Malelat, siehe Malelat